Юрга — топоним:

Населённые пункты 
 Юрга — город в Кемеровской области России.
 Юрга — посёлок в Ветковском районе Гомельской области Белоруссии.
 Юрга — деревня в Абатском районе Тюменской области России.

Реки
 Юрга (приток Тобола) — река в Тюменской области (127 км)
 Юрга (приток Илима) — река в Иркутской области, бассейн Ангары (15 км)
 Юрга (приток Оленьего) — река в Чукотском АО (6 км)
 Юрга (река, впадает в Телецкое озеро) — река в Республике Алтай (6 км)

Литература